Der FC Ararat-Armenia (armenisch , Futbolayin Akumb Ararat-Armenia, englisch Ararat-Armenia FC) ist ein armenischer Fußballverein aus Jerewan. Der Club spielt momentan in der höchsten armenischen Liga, der Bardsragujn chumb.

Geschichte 
Der Verein wurde 2017 als FC Avan Academy in der zweitklassigen Aradschin chumb gegründet. Seit dem Aufstieg 2018 spielt er unter dem Namen Ararat-Armenia FC in der höchsten Liga des Landes und konnte dort auf Anhieb 2019 die Meisterschaft gewinnen.

Erfolge 
 Armenischer Meister (2): 2019, 2020

Saisons

Europapokalbilanz

Kader 2019/20

Stadion 
Die Heimspiele trägt der Verein im Jerevan Football Academy Stadion (1.428 Plätze) aus. Bei internationalen Spielen wird im Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion (14.968 Plätze) gespielt.

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

 
Armenischer Fußballverein
Organisation (Jerewan)